57P kan syfta på:

 57P/du Toit-Neujmin-Delporte - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-25M - en rysk Progress farkost.